Kosovska nogometna liga, također i kao Prva nogometna liga Kosova, Liga Kosova i Metohije je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1984./85.  Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bila "Crvena zvezda" iz Gnjilana.

Ljestvica 

 Titova Mitrovica - tadašnji naziv za Kosovsku Mitrovicu

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 Druga savezna liga 1984./85.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Zambata Slaven i dr.: "Nogomet 85", Zagreb, 1985., UDK: 796.332"1985", str. 64-65 
  

1984-85 
KOS 1  
1984-85 1 
1984-85 1